Pak Csongu, filmrendező (1969)
 Pak Csongu, labdarúgó (1979)
 Pak Csongu, labdarúgó (1989)